Светско првенство у воденим спортовима 2013. или XV. ФИНА Светско првенство одржано је у Барселони, Шпанија од 19. јула до 4. августа 2013. 

Организација првенства је првобитно додељена Дубаију, у Уједињеним Арапским Емиратимау јула 2009, међутим, Дубаи је одустао у марту 2010.. ФИНА је поново отворила конкурс за организације, на којем је 16. септембра 2010. изабрана Барселона, у којој је светско првенство одржано и 2003.

 Домаћин СП 2013.

У саставу првенства налазило се, 6 самосталних спортова и то:
 Пливање у 50 метарском базену 40 дисциплина (20 у мушкој и 20 у женској конкуренцији) (28. јули—4. август)
 Ватерполо у мушкој и женској конкуренцији (21. јули—3. август) 
 Скокови у воду 10 дисциплина (5 у мушкој и 5 у женској конкуренцији 6 појединачно и 4 у паровима) (20. јули—28. јули)
 Синхроно пливање (Уметничко пливање) 7 дисциплина само у женској конкуреницији (20. јули—27. јули)
 Даљинско пливање на отвореном 7 дисциплина (5, 10, 25 км појединачно} у обе конкуренције и 5 км екипно (20. јули—27. јули) и нови спорт
 Слободни скокови 2 дисциплие (мушкарци и жене појединачно) (29. јули—31. јули).

Календар такмичења 
На овом првенству се први пут одржало у такмичењу у -{high diving}-.

Церемонија отварања је одржана 19. јула 2013.

Спортски терени

Земље учеснице 
На првенству је учествовала 181 земља. Такмичарима из Еквадора, који је тренутрно супендован од стране ФИНА, је дозвољено учешће под заставом ФИНА.

Такмичење

Скокови у воду

Синхроно пливање

Пливање

Даљинско пливање

Ватерполо

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки 
Стање после 15 дана 3.08. 2013. (26 дисциплина)

Биланс медаља, жене 
Стање после 15 дана 3.08. 2013. (33 дисциплине)

 Биланс медаља, укупно 
Стање после 15 дана 3.08.2013. (60 дисциплине)

Напомена:Укупни збир има једно такмичење више од збира биланса мушких и женских медаља, јер је у даљинском пливању одржано такмичење мешовитих екипа, па се тај резултат налази само у укупном биласу медаља.

Извори 

Светска првенства у воденим спортовима
Спорт у Барселони
Спорт у 2013.